In 1926/27 werd het 23ste Ruhrs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. Vanaf dit seizoen werd de competitie niet meer over twee jaar gespreid. Er kwamen wel twee groepen. 

FC Schalke 04 werd kampioen en BV Altenessen vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. In de groep voor vicekampioenen werd Altenessen tweede achter TuRU 1880 Düsseldorf. Schalke werd in zijn groep tweede achter Duisburger SpV en kwalificeerde zich hierdoor voor de nationale eindronde. De club werd meteen verslagen door TSV 1860 München.

Alemannia 05 Dortmund en VfB 1897 Dortmund fuseerden tot VfB Alemannia Dortmund.

1. Bezirksklasse

Groep A

Play-off

Groep B

Finale
 Heen

 Terug

2. Bezirksklasse

Essen

Groep A

Groep B

Finale
Beide clubs zijn geplaatst voor de promotie-eindronde.

Gelsenkirchen

Hellweg

Groep A

Groep B

Groep C

Promotie-eindronde
De twee groepswinnaars promoveren, de nummers twee van elke groep bekampen elkaar nog voor het derde promotie-ticket.

Groep Emscher

 Wedstrijd om eerste plaats

Groep Hellweg

 Play-off tweede plaats

Wedstrijd om derde stijger

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Ruhrs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1926/27